

Patronyme
 François Leullion de Thorigny, (1775-1845), homme politique français ;
 René de Thorigny, (1798-1869), avocat général et homme politique français.

Toponyme 

 Thorigny :  commune française, située dans le département de la Vendée
 Thorigny-sur-le-Mignon : commune française, située dans le département des Deux-Sèvres
 Thorigny-sur-Marne : commune française, située dans le département de Seine-et-Marne
 Thorigny-sur-Oreuse : commune française située dans le département de l'Yonne
 Torigni-sur-Vire : ancienne commune française située dans le département de la Manche qui était nommée Thorigny jusqu'en 1849, maintenant commune déléguée dans la commune nouvelle de Torigny-les-Villes depuis le .

Voir aussi 

 Rue de Thorigny : à Paris quartier du Marais 
 Canton de Thorigny-sur-Marne
 Marbre de Thorigny, inscription romaine célèbre.